В парному жіночому розряді тенісного турніру Hong Kong Open 1981, що проходив у рамках Туру WTA 1981, Енн Кійомура і Шерон Волш виграли титул, у фіналі перемігши пару Енн Гоббс і С'юзен Лео 6-3, 6-4.

Сіяні пари 

 Розмарі Казалс /  Венді Тернбулл (півфінал)
 Енн Кійомура /  Шерон Волш (чемпіонки)

 Лора Дюпонт /  Барбара Джордан (півфінал)
 Енн Гоббс /  С'юзен Лео (фінал)

Основна сітка

Посилання 

Hong Kong Open (теніс)
Тур WTA 1981